Unterschiltach kann stehen für:
 Unterschiltach (Schiltach), rechter Zufluss der Schiltach (Fluss) bei Tennenbühl in der Stadt Schramberg im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg
 Unterschiltach (Schramberg), Ortschaft in Tennenbühl in der Stadt Schramberg im Landkreis Rottweil, Baden-Württemberg